Хаил:

 Хаил (Михаил) I (15 сентября 743 — 12 марта 767) — Патриарх Коптской православной церкви.

Топоним 
 Хаил — село в Хабаровском районе Хабаровского края.